Izabella norvég királyné (1272–1358), I. Róbert skót király nővére és II. Erik norvég király második felesége
Izabella norvég királyné (1501–1526), I. (Habsburg) Fülöp és II. (Őrült) Johanna kasztíliai királyok lánya, valamint II. Keresztély norvég, dán és svéd király felesége